Moure se puede referir a:

Geografía
Moure, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Moure, freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras.
Moure, freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso.
Moure, freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde.

Personajes
Francisco de Moure, escultor manierista y barroco español (1595-1636).
Gonzalo Moure, escritor español (1951).
Javier De Moure, militar mexicano.
Luis Moure, escritor español (1915-1999).
Manuel Magallanes Moure, poeta, escritor y periodista chileno (1878-1924).
Many Moure, músico español.
Teresa Moure, escritora española (1969).